Philisztión néven a következő személyek ismertek:

Philisztión (drámaíró)
Lokroi-i Philisztión